Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в третьому колі її перемогла Аранча Санчес Вікаріо.

1-ша ракетка світу Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі несіяну Жюлі Алар-Декюжі з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 

| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= Н Звєрєва
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= К Блек
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С Качіч
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= С Начук
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= Ш Граф
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=LL
| RD3-team01= П Стоянова
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Г Надьова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=0
| RD2-seed05=12
| RD2-team05= А Моресмо
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Ю Абе
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р Драгомір
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Я Новотна
| RD2-score08-1=64
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=8
| RD3-team01= П Шнідер
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=1
| RD3-seed03=12
| RD3-team03= А Моресмо
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Р Драгомір
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=8
| RD4-team01= П Шнідер
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 WTA German Open 1999 Draw 

1999
Тур WTA 1999